«Женитьба поневоле» (; 1664) — комедия-балет Мольера.
 «Женитьба поневоле» (1872) — опера Г. Н. Новосельского.

См. также 
 Насильственный брак
 «Лекарь поневоле»